

Finance 
En finance, le repo est un instrument financier désigné en français par pension livrée ou pension de titres. Le nom « repo » vient de la contraction de l'expression américaine .

Droit 
En droit (américain principalement), la «  », abréviée en « repo » est une action judiciaire qui permet à une personne propriétaire d'un bien d'en reprendre possession à la personne qui en a l'usage.

Patronymie
 (1919-2002), administrateur radiophonique finlandais
Juha Repo (né en 1957), copilote finlandais
Katja Repo (né en 1973), vététiste finlandaise
Mauri Repo (1945-2002), entraineur sportif finlandais
Mitro Repo (né en 1958), député européen finlandais
Paavo Repo (né en 1927), biathlète finlandais
Sami Repo (né en 1971), fondeur finlandais

Cinéma
Repo Men, film américano-canadien (2010)
Repo! The Genetic Opera, film opéra-rock américain (2008)

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois